Роповићи се могу односити на:

 Роповићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Роповићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ